Dit is de wereldranglijst van januari 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 januari 2006.

Mannen 01